Just in time kan syfta på:

 Just in time – inom ekonomi ett synsätt och en planeringsfilosofi som står för en strävan att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs.
 Just in time-kompilator – en kompilator som kompilerar hela eller delar av koden i ett datorprogram först när det faktiskt behövs
 Just in Time (1997) – en amerikansk film från 1997
 Just in Time (sång) – en sång komponerad 1956 av Jule Styne och textsatt av Betty Comden och Adolph Green
 Just in Time (musikalbum) – ett mustkalbum av Svante Thuresson från 1982

Se även
 Just In Time Mine